Stati Uniti d'America
 Wood Lake – città della Contea di Yellow Medicine, Minnesota
 Wood Lake – villaggio della Contea di Cherry, Nebraska